Impending Doom může znamenat:

 Impending Doom (americká hudební skupina) – americká deathcoreová kapela 
 Impending Doom (německá hudební skupina) – německá black/death/thrash metalová kapela